El término banzai puede referirse a:

 Una exclamación japonesa que significa "Diez mil años".
 Una expresión de alegría o gritar "viva".
 La carga banzai (o ataque banzai), una forma de ataque militar desesperado.

Arte y entretenimiento

Música
 Banzai, un sencillo del 2004 del dúo B'z.
 Banzai (grupo musical), grupo musical español.
 Disco de Gata Cattana (2017).
Criminal Mambo, fragmento de la canción de Patricio Rey Y sus Redonditos De Ricota
 Banzai, un tema del doble LP grabado en directo Rock and Ríos (1982), del cantante Miguel Ríos

Cine y televisión
 Buckaroo Banzai protagonista de una película de ficción, de culto, de 1984.
 Banzai, un programa de televisión de parodias.

Otros usos
 Banzai, un poblado en el condado de Pinghe, en China.
 banzai hapkido escuela de artes marciales.